Војскова може бити:

 Војскова (Козарска Дубица), насељено мјесто у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Војскова (Оџак), насељено мјесто у општини Оџак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

или

 Војскова (ријека), притока ријеке Уне